Policia Federal (korrekte Schreibweise: span. Policía Federal bzw. port. Polícia Federal) bezeichnet Polizeiorganisationen in verschiedenen Ländern:

 Policía Federal (Mexiko)
 Policía Federal Argentina in Argentinien
 Polícia Federal do Brasil, siehe Bundespolizei (Brasilien)